Дми́трий Дани́лов:
 
 Данилов, Дмитрий Данилович (1902—1966) — чувашский советский писатель и общественный деятель.
 
 Данилов, Дмитрий Максимович (1935—?) — советский спортсмен и тренер по вольной борьбе.
 Данилов, Дмитрий Михайлович (1881—1954) —  чертёжник Сормовского завода, большевик, член Учредительного собрания. 
 Данилов, Дмитрий Петрович (1789—1871) — русский генерал-лейтенант, вице-директор департамента военных поселений.